Lukman je lahko:

 Lukman, priimek več znanih ljudi
 Lukman, poglavje v Koranu